Кольцо́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Кольцова, Вера Александровна (1947—2018) — психолог, заместитель директора, заведующая лабораторией истории психологии и исторической психологии Института психологии РАН, лауреат премии имени С. Л. Рубинштейна (2008).
 Кольцова, Елена Викторовна (род. 1988) — казахстанская спортсменка-боксёр.
 Кольцова, Людмила Михайловна (род. 1952) — доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка филологического факультета Воронежского государственного университета.
 Кольцова, Марионилла Максимовна (1915—2006) — советский и российский физиолог, член-корреспондент Российской академии образования.
 Кольцова, Мира Михайловна (1938—2022) — советская и российская танцовщица, актриса, балетмейстер.
 Кольцова, Ольга Петровна (род. 1957) — русский поэт, переводчик и журналист. Двойные фамилии 
 Кольцова-Бычкова, Александра Григорьевна (1892—1985) — скульптор, график и живописец.
 Кольцова-Мосальская, Елена Михайловна (1828—1888) — румынская художница, писательница и альпинистка.